Са́ра Поттс (; урожд. Са́ра Лэнг (); ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2021).

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width=70|Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 2007—08 || Эшли Михария || Сара Лэнг || Jenna Enge || Jessica Williams || <small>Тренер: Рик Лэнг</small> || ЧКЮ 2008 (4 место)
|-
| 2009—10 || Криста Маккарвилл || Tara George || Эшли Михария || Kari MacLean || Сара Лэнг ||  
|-
| 2010—11 || Криста Маккарвилл || Эшли Михария || Kari Lavoie || Сара Лэнг || || КК 2010 (4 место)
|-
| 2011—12 || Криста Маккарвилл || Эшли Сиппала || Kari Lavoie || Сара Поттс || ||
|-
| 2012—13 || Криста Маккарвилл || Эшли Сиппала || Kari Lavoie || Сара Поттс || ||
|-
| 2013—14 || Криста Маккарвилл || Эшли Сиппала || Kari Lavoie || Сара Поттс || ||
|-
| 2014—15 || Кендра Лилли || Сара Поттс || Oye-Sem Won Briand || Tirzah Keffer || ||
|-
| 2015—16 || Криста Маккарвилл || Кендра Лилли || Эшли Сиппала || Сара Поттс || Oye-Sem Won BriandТренер: Лоррейн Лэнг</small> ||  
|-
| 2016—17 || Криста Маккарвилл || Кендра Лилли || Эшли Сиппала || Сара Поттс || Oye-Sem Won Briand<small>Тренер: Лоррейн Лэнг ||  (4 место)
|-
| 2017—18 || Криста Маккарвилл || Кендра Лилли || Эшли Сиппала || Сара Поттс || Ли МерклингерТренер: Лоррейн Лэнг || КООК 2017 (5 место)
|-
| 2018—19 || Криста Маккарвилл || Кендра Лилли || Jen Gates || Сара Поттс || Лоррейн ЛэнгТренер: Рик Лэнг ||  (4 место)
|-
| 2021—22 || Криста Маккарвилл || Кендра Лилли || Эшли Сиппала || Сара Поттс || Jen Gates (ЧК)тренер: Рик Лэнг || КООК 2021  
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 7 лет.

Из семьи известных кёрлингистов: отец, Рик Лэнг — двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Канады, был тренером команды Кристы Маккарвилл, где играет Сара, сейчас национальный тренер Ассоциации кёрлинга Канады (мужские команды); мать, Лоррейн Лэнг — чемпионка мира, двукратная чемпионка Канады, раньше играла на позиции первого в команде Кристы Маккарвилл, сейчас тренер этой команды.

Замужем, муж Джордан Поттс (). Детей нет.

Работает социальным работником в Thunder Bay Counselling Centre.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады